William McCord ist der Name folgender Personen:

* William Maxwell McCord (1930–1992), US-amerikanischer Soziologe 
 William Patrick McCord (* 1950), US-amerikanischer Tierarzt und Herpetologe